Amphoe Kong Krailat (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Südosten der Provinz Sukhothai. Die Provinz Sukhothai liegt in der Nordregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Südwesten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Khiri Mat und Mueang Sukhothai der Provinz Sukhothai, sowie Phrom Phiram und Bang Rakam der Provinz Phitsanulok.

Geschichte 
Der Kreis hieß ursprünglich Ban Krai und wurde im Jahr 1939 in Kong Krailat umbenannt.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Kreis ist in elf Kommunen (Tambon) eingeteilt, die sich weiter in 126 Dörfer (Muban) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Kong Krailat (Thai: ) ist eine Kleinstadt (Thesaban Tambon) im Bezirk. Sie besteht aus Teilen der Tambon Kong, Ban Krang und Pa Faek.

Es gibt außerdem zehn „Tambon Administrative Organizations“ (TAO,  – Verwaltungs-Organisationen) für die Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zu Kong Krailat von amphoe.com (in Thai)

Kong Krailat